Dividida em várias etapas, a edição 1994 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 31ª edição do torneio foi vencido pelo time do Pasteur Athletique Club, teve como 4º lugar o Niterói Rugby.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1994 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 1994 no Brasil